Palazzo San Giacomo – palazzo del municipio di Napoli
 Palazzo San Giacomo – palazzo di Russi in provincia di Ravenna
 Palazzo San Giacomo – palazzo di Vicenza